

Тіволі — місто та муніципалітет у регіоні Лаціо

Тіволі — селище, штат Нью-Йорк
 Тіволі — переписна місцевість, штат Техас